Михаи́л Алекса́ндрович Миро́шников  (27 февраля 1925, Сумы, Харьковская губерния, УССР, СССР — 5 ноября 2016, Арзамас, Нижегородская область, Россия) — советский хозяйственный деятель и авиаконструктор, главный конструктор ОКБ «Темп», почётный гражданин города Арзамаса.

Биография 
Мирошников Михаил Александрович родился 27 февраля 1925 года в городе Сумы Харьковской губернии.

В 1943 году окончил Московский авиационный институт и начал трудовую деятельность.

C 1949 по 1959 годы работал в конструкторском бюро в городе Павлово Нижегородской области.

В 1959 году переехал в Арзамас, и по рекомендации областного руководства его назначили главным конструктором создаваемого конструкторского бюро.

C 1959 по 1991 годы главный конструктор ОКБ «Темп»  в городе Арзамас Нижегородской области.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Октябрьской Революции
 Орден «Знак Почета»
 Медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
всего десять медалей.

За выдающиеся достижения в разработке новой техники ему трижды в 1974, 1982 и 1988 годах присваивалось звание «Лауреат Государственной премии СССР».

В июле 1989 года М. А. Мирошникову присвоено звание «Почётный гражданин города Арзамас».

Смерть 
Скончался 5 ноября 2016 года в Арзамасе. Похоронен на Тихвинском кладбище .

Ссылки 
 Новости недели. ТРК Арзамас. Мирошников М.А. скончался

Примечания 

Почётные граждане Арзамаса
Директора промышленных предприятий